VGR ist die Abkürzung für:

 Völkergewohnheitsrecht
 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
 Valle Gran Rey, eine Gemeinde auf der spanischen Insel La Gomera

VGR